Wimbledon-mesterskaberne 1887 var den 11. udgave af Wimbledon-mesterskaberne i tennis. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 2. – 7. juli 1887.

I herresingle sejrede Herbert Lawford efter sejr over Ernest Renshaw på 1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4. Herredoubletitlen blev vundet af Herbert Wilberforce og Patrick Bowes-Lyon, som i finalen vandt over James Herbert Crispe og E. Barratt-Smith med 6-3, 6-3, 6-2. I damesingle vandt Lottie Dod i udfordringsrunden med 6-3, 6-3 over den forsvarende mester Blanche Bingley. Dod var blot 15 år og 285 dage gammel.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 16 spillere. Mesterskabet skulle egentlig have være afgjort i udfordringsrunden, hvor den seksdobbelt forsvarende mester, William Renshaw, skulle spille mod vinderen af All Comers-turneringen, hvor de 16 spillere spillede om retten til at møde mesteren i udfordringsrunden. William Renshaw var imidlertid forhindret i at stille op på grund af en tennisalbue, og derfor vandt All Comers-vinderen, Herbert Lawford, udfordringsrunden uden kamp. Dermed vandt Herbert Lawford sin første og eneste Wimbledon-titel i herresingle. I All Comers-finalen havde Lawford vundet med 1-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-4 over William Renshaws tvillingebror Ernest.

Alle kampe blev spillet bedst af fem sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" vandt vinderen af All Comers-finalen, Herbert Lawford, over den forsvarende mester, William Renshaw, uden kamp.

All comers-turneringen

Damesingle 

Damesingleturneringen havde deltagelse af seks spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Lottie Dod, der havde vundet all comers-turneringen, og som i udfordringsrunden vandt 6-2, 6-0 over den forsvarende mester Blanche Bingley, og som dermed vandt den første af sine fem Wimbledon-titler.

Udfordringsrunde

All comers-turneringen

Herredouble 

Herredoubletitlen blev vundet af Herbert Wilberforce og Patrick Bowes-Lyon, som i finalen vandt over James Herbert Crispe og E. Barratt-Smith med 6-3, 6-3, 6-2, og som dermed vandt titlen for første og eneste gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1887 
 ScoreShelf.com - Wimbledon 1887

1887
Tennis i 1887